

Biografia 
Ha studiato legge all'Università di Mosca e all'Università di Strasburgo.  

La sua carriera professionale inizia nel 1961 come funzionario di ricerca presso l'Istituto di Stato e Diritto di Mosca. Ha lavorato dal 1969 al 1973 nella Segreteria delle Nazioni Unite nella Sezione sulle questioni dei diritti umani. In seguito, come consigliere speciale del vice segretario generale. Ha poi ricoperto la carica di rappresentante russo per le conferenze internazionali delle Nazioni Unite. 

Dal 1979 al 1985, è stato assistente speciale del Consiglio giuridico delle Nazioni Unite, occupandosi di questioni relative al diritto del mare. 

Dal 1985 fu professore di diritto internazionale all'Università Patrice Lumumba e ricercatore di punta dell'Istituto di Stato e Diritto. 

È autore di libri e di centinaia di articoli sul diritto internazionale, i diritti umani, il diritto costituzionale e il diritto del mare. Ha tenuto conferenze negli Stati Uniti, in Francia e in Russia su vari argomenti relativi al diritto internazionale e alle relazioni internazionali.

Opere 
 V. Kartaškin, I diritti dell'uomo. La Carta dell'ONU per il rispetto dei diritti e delle libertà, Casa editrice Roberto Napoleone, 1977.